cerkiew Opieki Matki Bożej na Fosie, zwana popularnie cerkwią (soborem) Wasyla Błogosławionego
 cerkiew Opieki Matki Bożej w dzielnicy Fili
 cerkiew Opieki Matki Bożej w dawnej carskiej wsi Izmajłowo, ob. w granicach Moskwy
 cerkiew Opieki Matki Bożej w dawnej carskiej wsi Rubcowo, ob. w granicach Moskwy
 cerkiew Opieki Matki Bożej w dzielnicy Jasieniewo
 cerkiew Opieki Matki Bożej w rejonie Basmannyj, w dawnej wsi Krasnoje Sioło
cerkiew Opieki Matki Bożej w rejonie Taganskij
 cerkiew Opieki Matki Bożej w rejonie Czertanowo Południowe
 cerkiew Opieki Matki Bożej w rejonie Jużnoje Miedwiedkowo

Zobacz też 
 monaster Opieki Matki Bożej w Moskwie
 cerkiew Opieki Matki Bożej w ławrze Troicko-Siergijewskiej, akademicka świątynia Moskiewskiej Akademii Duchownej